Бафталовский — русская фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Бафталовский, Иван Степанович — российский революционер.
 Бафталовский, Игорь Адамович (1896—1959) — русский офицер, герой Первой мировой войны, участник Белого движения. 
 Бафталовский, Николай Адамович (01.09.1893 — 1920?) — Георгиевский кавалер (штабс-капитан; 30 июня 1917), русский военный лётчик-истребитель.

Примечания